Карагодин — фамилия. 

 Известные носители

 Карагодин, Виктор Иванович — доктор технических наук, автор более 100 работ и учебных пособий по автомобильной тематике.
 Карагодин, Владимир Михайлович — доктор технических наук, специалист в области аэродинамики и конструкции летательных аппаратов, автор ряда монографий.
 Карагодин, Геннадий Михайлович — писатель, автор «Книги о водке».
 Карагодин, Денис Валерьевич — томский философ и историк, руководитель следственной группы «Расследование Карагодина».
 
 Филарет (Карагодин) (род. 1946) — епископ Пензенский и Кузнецкий.